Єлизавета Великобританська (1741—1759) — донька британського принца Фредеріка та принцеси Саксен-Гота-Альтенбурзької Августи. Померла неодруженою.
 Єлизавета Великобританська (1770—1840) — донька короля Великої Британії та Ганноверу Георга III та принцеси Мекленбург-Стреліцької Шарлотти, дружина ландграфа Гессен-Гомбургу Фрідріха VI.
 Єлизавета II (1926—2022) — королева Великої Британії у 1952—2022 роках, донька попереднього короля Великої Британії Георга VI та Єлизавети Боуз-Лайон.

Сторінки-неоднозначності людських імен